Văcărescu oder Vacarescu ist der Familienname folgender Personen:

 Alecu Văcărescu (um 1769–1798), rumänischer Dichter 
 Elena Vacarescu (1864–1947), rumänisch-französische Schriftstellerin, siehe Hélène Vacaresco
 Enache Văcărescu (1654–1714), Großschatzmeister der Walachei
 Iancu Văcărescu (1791/1792–1863), rumänischer Dichter 
 Ienăchiță Văcărescu (1740–1797), walachischer Diplomat, Dichter, Historiker und Lexikograf
 Nicolae Văcărescu (um 1786–1830), rumänischer Dichter 

Văcărescu steht für:

 Văcărescu (Familie), Bojarenfamilie im Fürstentum Walachei